Оштра Лука може да се односи на:

 Оштра Лука, насеље и сједиште општине Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Општина Оштра Лука, општина у Републици Српској, БиХ
 Оштра Лука (Доњи Жабар), насеље у општини Доњи Жабар, Република Српска, БиХ